L’académie royale de musique peut désigner :
 en France, l'Académie royale de musique de Paris, ancêtre de l'Opéra de Paris ;
 au Royaume-Uni, 
 l'académie royale de musique, à Londres ;
 l'académie royale de musique d'Écosse ;
 en Suède, l'Académie royale suédoise de musique (en suédois ) ;
 au Danemark, l'académie royale de musique du Danemark.

Homonymie